Az Indio (spanyol szó, jelentése: „indián”) a következőket jelentheti:
Índio (1931–2020) válogatott brazil labdarúgó, edző
Indio, Gordon Peterson kanadai zenész művészneve

Indio, település az Amerikai Egyesült Államokban, Kalifornia államban, Riverside megyében
Indio, mexikói sör
Indio, 1499 és 1504 között vert portugál ezüstérme
Indio, az Indecent Obsession együttes albuma